Police United FC – tajlandzki klub piłkarski, funkcjonował w latach 1960–2017
 Police United FC – belizeński klub piłkarski, funkcjonował w latach 2011–2019